Моховой — посёлок в Кинельском районе Самарской области в составе сельского поселения Бобровка.

География 
Находится на правобережье реки Самары на расстоянии примерно 8 километров по прямой на юго-юго-восток от районного центра города Кинель.

Население 
Постоянное население составляло 32 человека (русские 97 %) в 2002 году, 21 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кинельского района